Gaijin (palavra)
Gaijin – Os Caminhos da Liberdade — filme brasileiro de 1980
Gaijin - Ama-me como Sou — filme brasileiro de 2005

Desambiguações de cinema